Germaine Arbeau-Bonnefoy (1893-1986), une professeur de piano française ;
 Jacques Arbeau, également connu comme Jacarbo (1926-2013), un auteur de bande dessinée français ;
 Thoinot Arbeau (1520-1595), né Jehan Tabourot, un chanoine, compositeur et écrivain langrois.